Lora de Estepa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lora de Estepa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Lora de Estepa (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar